Стерретт () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1889—1965) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Нью-Йорк Янкиз».
  (1822—1901) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Пенсильвания (1893—1900).
  (род. 1965) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Джелонг».
  (1885—1976) — священник Епископальной церкви США, епископ Бетлехема (1928—1954).

См. также 
  (1758—1833) — американский политик, член Палаты представителей (1791—1793).